Attente ai marinai! (Sailor Beware) – film del 1952 diretto da Hal Walker
 Sailor Beware! – film del 1956 diretto da Gordon Parry